XIX чемпионат Азии по лёгкой атлетике — легкоатлетическое соревнование, проходившее в японском городе Кобе с 7 июля по 10 июля 2011 года. В нём приняло участие 507 спортсменов из 40 стран мира. На турнире было разыграно 42 комплекта наград.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Сайт соревнований

2011
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Японии
2011 год в лёгкой атлетике
Июль 2011 года